Antoni Nosarzewski (zm. 1779) – sędzia ziemski ciechanowski
 Antoni Nosarzewski (zm. 1839) – rotmistrz Kawalerii Narodowej